Matthew White (1727–1763) – brytyjski arystokrata, 1 baronet Ridley of Blagdon
 Matthew White (1957–2013) – amerykański koszykarz
 Matthew White (ur. 1970) – portorykański zapaśnik
 Matthew White (ur. 1973) – kanadyjski śpiewak, kontratenor
 Matthew White (ur. 1974) – australijski kolarz
 Matthew White (ur. 1977) – amerykański baseballista
 Matt White (ur. 1980) – amerykański muzyk
 Matthew E. White (ur. 1982) – amerykański muzyk

Zobacz też 
 Matthew White Ridley